Гудишки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Гудишки — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Гудишки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.